Pablo Blanco puede hacer referencia a:

 Pablo Blanco Acevedo (1880-1935), abogado, historiador y político uruguayo.
 Pablo Blanco Blanco (n. 1951),  futbolista español.
 Pablo Blanco, montador de cine ganador de tres Premios Goya.
 Pablo Daniel Blanco (n. 1953), político argentino.